Blyton ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Blyton, Baron Blyton (1899–1987), britischer Politiker der Labour Party
 Enid Blyton (1897–1968), Kinderbuchautorin